M1 — украинский общенациональный музыкально-развлекательный телеканал. Это первый музыкальный канал на Украине, который транслирует клипы в режиме караоке. Входит в медиахолдинг «StarLightMedia» (50%) и «ТАВР Медиа» (50%).

Зрительское ядро «M1» — люди в возрасте 14-25 лет. Телеканал занимает 42 % общей доли музыкальных каналов Украины.

История 
Телеканал «M1» вышел в эфир 27 декабря 2001 года. С 1 февраля 2002 года телеканал осуществляет спутниковое вещание.

С 2004 по 2009 годы на телеканале впервые в Украине транслировались мультсериалы «Симпсоны» и «Футурама», адаптированные к украинской аудитории.

В разные годы в эфире «M1» транслировались престижные мировые шоу: Каннский кинофестиваль (2009), American Music Awards (2009), Грэмми (2012), Victoria’s Secret Fashion Show (2012), BRIT Awards (2013).

Также телеканал транслирует музыкальные и другие масштабные события Украины: «Таврийские игры» (), Ukrainian Fashion Week, «Черноморские игры» (), «Большая свадьба» от «Русское Радио Украина» и другие.

С 1 ноября 2014 года телеканал вместе с родственным телеканалом «М2» вещает в формате 16:9.

В 2015 году телеканалом «M1» была основана музыкальная премия «M1 Music Awards». Премия направлена на определение выдающихся достижений в музыкальной индустрии и признание личного вклада в развитие украинского шоу-бизнеса.

С 7 ноября 2019 года, вместе с родственным телеканалом «M2», «M1» вещает в формате высокой четкости (HD) в кабельных и IPTV сетях (Ланет и MEGOGO).

В декабре 2019 года доля «M1» составила 1,14 % с рейтингом 0,16 % (по данным Индустриального Телевизионного Комитета, аудитория 18-54, города 50 тыс.+, 14-е место среди украинских каналов).

Руководство 
 Сергей Перцев — Генеральный директор канала
 Нателла Чхартишвили-Зацаринная — Генеральный продюсер

Проекты телеканала 
 Министерство премьер ()
 Червона Рута
 Ежедневное Show з Сергеем Алексеичем и Милой Еремеевой ()
 Время любить с Виталием Козловским ()
 Weekend Show
 Top Tik Tok
 Webкамера
 M1 TOP 10
 Instagram chart
 Лучшие кумы Украины (, ранее — Лучшие клипы недели, )
 Хитовая дюжина
 M1 Music Awards

Ведущие 
 Денис Жупник
 Галина Завийская
 TARABAROVA
 Nikita Lomakin
 Виталий Козловский
 СолоХа
 Сергей Алексеич
 Ольга Цибульская
 Мила Еремеева
 Андрей Черновол
 Маша Виноградова
 Виктория Батуи

В разные годы, на «M1» ведущими были Кузьма Скрябин, дуэты Время и Стекло, Потап и Настя, а также Алёна Винницкая, Валерий Харчишин, Александр Положинский, Оля Горбачева и другие.

Награды 
 2003 — проект «Tvій формат: Скрябін» был отмечен наградой «Телетриумф» в номинации «Музыка на телевидении»
 2004 — проект «Tvій формат: Океан Ельзи» был отмечен наградой «Телетриумф» в номинации «Развлекательная (музыкальная/юмористическая) программа»
 2004 — графическая заставка «М1» была награждена премией «Телетриумф», в номинации «Теледизайн (графическое оформление телеканала/программы)»
 2005 — ведущая «М1» Василиса Фролова победила в номинации «Ведущий развлекательной программы», премии «Телетриумф»
 2005 — продюсер «M1» Валентин Коваль победил в номинации «Продюсер», премии «Телетриумф»
 2011 — графическая заставка «Кровь с молоком» () была награждена премией «Телетриумф», в номинации «Телевизионный дизайн (ID) канала»
 2011 — программа «Свежая кровь от Djuice на M1» () была отмечена наградой «Телетриумф» в номинации «Музыкальная программа. Популярная музыка»
 2012 — проект «10 лет первые» () был отмечен наградой «Телетриумф» в номинации «Музыкальная программа/фильм»
 2012 — графическая заставка «Музыка повсюду» () была награждена премией «Телетриумф», в номинации «Телевизионный дизайн (ID) канала»
 2013 — проект «Брюссель» был награждён премией «Телетриумф» в номинации «Музыкальная программа/фильм»

Примечания

Ссылки 

Телеканалы Украины
Коммерческие телеканалы
Коммерческие телеканалы Украины
Спутниковые телеканалы Украины
Круглосуточные телеканалы
Музыкальные телеканалы
Телеканалы, запущенные в 2001 году
StarLightMedia
Телеканалы на украинском языке
HD-телеканалы